La mosquée bleue peut désigner : 
 la mosquée bleue d'Istanbul, en Turquie ;
 la mosquée bleue de Tabriz, en Iran ;
 la mosquée bleue d'Erevan, en Arménie.